Ментюков — русская фамилия.

Известные носители 
 Ментюков, Николай Фёдорович (1904 —1992) — советский военачальник, генерал-майор. 
 Ментюков, Юрий Алексеевич (род. 1962) — советский и российский футболист, мастер спорта.